Гвозде́цкий — украинская фамилия.

Известные представители 
 Гвоздецкий, Василий Степанович (род. 1930) — советский и украинский физик.
 Гвоздецкий, Николай Андреевич (1913—1994) — советский и российский географ, карстовед.

См. также 
 Гвоздицкий, Виктор Васильевич (1952—2007) — российский актёр театра и кино, Народный артист Российской Федерации (1999).